Metro 2033 bezeichnet:

 Metro 2033 (Roman)
 Metro-2033-Universum, ein auf dem Roman basierende Romanreihe und Erzählwelt
 eine auf dem Roman basierende Computerspielreihe, siehe:
 Metro 2033 (Computerspiel)
 Metro: Last Light
 Metro Exodus